Hrvatska nogometna liga, također i kao Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga, je svoje drugo izdanje imala u sezoni 1974./75. i predstavljala je treći rang nogometnog prvenstva Jugoslavije 
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio Dinamo iz Vinkovaca.

Od naredne sezone (1975/76.) Hrvatska liga podijeljena je u dvije skupine: Hrvatska republička liga - Sjever   i Hrvatska republička liga - Jug. Stoga, niti jedan klub u aktualnoj sezoni nije ispao iz lige.

Ljestvica 

Borovo je danas dio Vukovara  
Dinamo (Vinkovci) postao je član Druge savezne lige - Zapad.  
Šibenik je ispao iz Druge savezne lige - Zapad i postao član Hrvatske republičke lige - Jug 

Novi klubovi u sezoni 1975./76.: 
 Dubrovnik
 Ilovac Karlovac 
 Orijent Rijeka
 Sloga Čakovec 
 Šibenik
 Valpovka Valpovo
 Premium Bosanski Brod  - iz Bosne i Hercegovine, ali se natjecao u hrvatskim ligama

Rezultatska križaljka

Povezani članci 
 Hrvatska republička nogometna liga 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Dalmatinska liga 1974./75.
 Riječko-pulska zona 1974./75. 
 Zagrebačka zona 1974./75.
 Slavonska zona - Podravska skupina 1974./75. 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 220
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 147 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 102-106 
  

1974-75
1974-75 Hrvatska